Тёплово — топоним:
 Тёплово (Ивановская область) — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Тёплово (Нижегородская область) — село в Кулебакском районе Нижегородской области.